Marcelo Demoliner e João Olavo Souza estavam defendendo o título, mas perderam na final para Thiemo de Bakker e André Sá por 6–3, 6–2.

Cabeças-de-Chave

  Marcelo Demoliner /  João Olavo Souza (Final)
' Thiemo de Bakker /  André Sá (Campeões)

<ol start="3">
 Guillermo Durán /  Andrés Molteni ''(Semifinais)
 Marcelo Arévalo /  Nicolás Barrientos ''(Primeira Rodada)

Tabela

Chave

Referências
 Main Draw

Duplas 2013
ATP Challenger Tour de 2013
Tênis de 2013 no Brasil